Il doppio del torneo di tennis ATP Buenos Aires novembre 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ion Țiriac e Guillermo Vilas che hanno battuto in finale Ricardo Cano e Antonio Muñoz 6-4, 6-0.

Teste di serie 
 Ion Țiriac /  Guillermo Vilas (campioni)
 Patricio Cornejo /  Jaime Fillol (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buenos Aires novembre 1977